Andy Black – calciatore scozzese
Andy Black – nome d'arte di Andy Biersack, cantante statunitense
Andy Black – giocatore di poker irlandese